Knightsbridge – quartiere di Londra, nel Regno Unito
 Knightsbridge – stazione della metropolitana di Londra, nel Regno Unito
 Knightsbridge University – università della Danimarca
 Knightsbridge War Cemetery – cimitero di Acroma, in Libia
 The Knightsbridge Residences – grattacielo di Manila, nelle Filippine